Chaney Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Chaney Lake (Arkansas)
 Chaney Lake (Michigan)
 Chaney Lake (Tennessee)

Siehe auch:
 Cheney Lake